Deineka steht für:
 Alexander Alexandrowitsch Deineka (1899–1969), russischer Maler, Grafiker und Plastiker
 (9514) Deineka, Asteroid des Hauptgürtels